Unió Nacional de Ciclistes (del seu nom en anglès National Cyclists' Union), associació històrica britànica organitzadora del Campionat del Regne Unit de ciclisme en ruta, vegeu Campionat del Regne Unit de ciclisme en ruta
 Noms d'ús actual (del seu nom en anglès Names in Current Use), base de dades de noms actuals de gèneres biològics mantinguda per l'Associació Internacional de la Taxonomia Vegetal, vegeu Associació Internacional de la Taxonomia Vegetal#Bases de dades
 ncu, codi ISO 639-3 del chumburung, llengua parlada a Ghana